Gänßbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gänßbauer (1888–1973), deutscher Mediziner
 Monika Gänßbauer (* 1968), deutsche Sinologin